Гран-при Плюмлека — Морбиана () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка,  проводящаяся с 1974 года  вокруг французского города Плюмлек департамента  Морбиан в регионе Бретань. 

С 2005 года входит в UCI Europe Tour,  имеет категорию 1.1. 

Велогонка входит в календарь  Велошоссейного кубка Франции.

С 2020 года велогонка включена в UCI ProSeries, однако проведение соревнования в 2020 году отменено в связи с пандемией COVID-19.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
  
 Гран-при Плюмлека и Морбиана (cyclingarchives.com)
 GP Plumelec (1975-1988) (cyclingarchives.com)
 A Travers le Morbihan (1990-2004) (cyclingarchives.com)
 Гран-при Плюмлека и Морбиана (cqranking.com)
 Гран-при Плюмлека и Морбиана (procyclingstats.com)
 Гран-при Плюмлека и Морбиана (memoire-du-cyclisme.eu)

Мероприятия, регулярно проводимые с 1974 года
Велогонки во Франции